Köchling ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Köchling (1903–1990), Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
 Christian Köchling (1854–1927) deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Friedrich Köchling (1893–1970), deutscher Offizier
 Willi Köchling (1924–2009), deutscher Fußballspieler

Köchling  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Köchling (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich